Туйебаз — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Туйебаз — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Туйебаз — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.